MTV Music Awards 1996 steht für:

 MTV Europe Music Awards 1996
 MTV Video Music Awards 1996

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 1996